Una Dodecapoli (in lingua greca: Δωδεκάπολις) è l'unione o la confederazione di dodici città. Generalmente nel mondo antico questa unione veniva costituita intorno a un centro religioso comune.

Le più note dodecapoli furono:

 la Dodecapoli dell'Acaia peloponnesiaca in Grecia.
 la Dodecapoli istituita dal mitico re di Atene Cecrope in Attica (Afidna, Braurone, Cecropia, Cefisia, Citero, Decelea, Eleusi, Epacria, Falero, Sfetto, Tetrapoli, Torico)
 la Dodecapoli eolica in Asia Minore (Cuma, Larissa, Neontico, Temno, Cilla, Nozio, Egiressa, Pitane, Ege, Mirina, Grineo e Smirne)
 la Dodecapoli ionia in Asia Minore attorno all'VIII secolo a.C. (Mileto, Miunte, Priene, Efeso, Colofone, Lebedo, Teo, Clazomene, Focea, Chio, Eritre e Samo)
 la Dodecapoli etrusca in Etruria (Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Roselle, Vetulonia, Populonia, Volterra, Volsinii, Chiusi, Perusia e Arretium)
 la Dodecapoli messapica nell'odierno Salento (Alytia, Ozan, Brention/Brentesion, Hyretum/Veretum, Hodrum/Idruntum, Kailia, Manduria, Mesania, Neriton, Orra, Sybar e Thuria Sallentina)
 la Dodecapoli osca in Campania nord-occidentale attorno al VI secolo a.C. comprendente Acerrae, Atella, Calatia, Cales, Compulteria, Casilinum, Laticula, Liternum, Suessula, Trebula, Volturnum e Capua, la quale nel nome (da "caput") rammenta il suo ruolo di capitale

Collegamenti esterni